Hool (Laarbeek), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Laarbeek.
 Hool (Nuenen, Gerwen en Nederwetten), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zie ook 
 't Hool, een buurt in Eindhoven